Kei puede referirse a:

En Japón
 Visual kei, movimiento estético entre músicos japoneses, que surgió en base al rock japonés, mezclado con el glam rock, el metal y el punk rock en la década de 1980.
 Oshare kei, subcategoría del Visual kei.
 Kei car, categoría fiscal de automóviles utilizada en Japón.
 Akiba-kei, expresión dialectal del japonés similar en concepto a otaku.
 Escuela Kei, escuela de escultura que se desarrolló en la ciudad de Nara (Japón) durante el Período Kamakura (1185-1333).

Geografía
 Río Kei, río de Sudáfrica.
 Islas Kei, archipiélago de islas de Indonesia localizadas en aguas del mar de Banda.

Otros
 Kei, cantante y actriz surcoreana.
 Kei, contracción del nombre femenino Keila.